Папян Эдуард Арменакович (; 1924—1995) — главный архитектор Еревана в 1964—1972 годах.

1949 — окончил Ереванский политехнический институт. Заслуженный архитектор Армении.

С 1954 — член союза архитекторов Армении.

Лауреат Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры за 1962—1967 годы.

1964—1972 — главный архитектор Еревана.

1972—1979 — руководитель архитектурно-планировочной мастерской института «Ереванпроект».

Кавалер ордена «Знак Почёта».

Основные работы 
 Генплан г. Еревана с расчётной численностью населения 1100000 (1971).
 Генплан г. Ленинакана на 1990—2010 годы.
 Проект размещения первой очереди строительства г. Еревана (1971—1976, 1976—1981, 1981—1986, 1986—1991, 1991—1996).
 ТЭО генплана г. Еревана на 1990—2010 годы.
 ТЭО выбора скоростного вида транспорта Еревана.
 Комплексная транспортная схема Еревана на 1968—1978, 1980—2000 годы.
 ТЭО Давидашенского моста в Ереване.
 ТЭО южного направления Ереванского метрополитена.
 ТЭО первой очереди строительства Ереванского метрополитена.
 Схема подземной урбанизации г. Еревана.
 ПДП центра г. Еревана на 1967—1968, 1990—2000 годы.
 Застройка пл. им Мясникяна в Ереване.
 Застройка центральной площади в Ленинакане и Кировакане.
 Дом-музей поэта Паруйра Севака в Зангакатуне.
 Проект планировки и застройки центра г. Еревана.

Архитекторы Армении
Заслуженные архитекторы Армянской ССР
Члены Союза архитекторов СССР
Выпускники Национального политехнического университета Армении